Linden House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Linden House (Pennsylvania), ID-Nr. 83002254
 Linden House (South Dakota), ID-Nr. 01001001